Премьер-министр Мали — глава правительства в Мали, назначаемый президентом.

Список глав правительства Мали 
{|class="wikitable"
Срок полномочий
Имя
Партийная принадлежность
|-
|24 мая 1957 — 26 июля 1958||Жан-Мари Коне, вице-председатель Правительственного совета||Суданский союз — Африканское демократическое объединение
|-
|26 июля 1958 — 24 ноября 1958||Жан-Мари Коне, председатель Правительственного совета||Суданский союз — Африканское демократическое движение
|-
|24 ноября 1958 — 5 апреля 1959||Жан-Мари Коне, председатель Временного правительства||Суданский союз — Африканское демократическое движение
|-
|5 апреля 1959—1965||Модибо Кейта, премьер-министр||Суданский союз — Африканское демократическое движение
|-
|1965 — 19 ноября 1968||должность отменена
|-
|19 ноября 1968 — 18 сентября 1969||Йоро Диаките, премьер-министр||военный
|-
|6 июня 1986 — 6 июня 1988||Мамаду Дембеле, премьер-министр||Демократический союз малийского народа
|-
|2 апреля 1991 — 9 июня 1992||Сумана Сакко, временный премьер-миинстр||беспартийный
|-
|9 июня 1992 — 12 апреля 1993||Юнусси Туре, премьер-министр||беспартийный
|-
|12 апреля 1993 — 4 февраля 1994||Абдулайе Секу Су, премьер-министр||беспартийный
|-
|4 февраля 1994 — 15 февраля 2000||Ибрагим Бубакар Кейта, премьер-министр||Адема
|-
|15 февраля 2000 — 18 марта 2002||Манде Сидибе, премьер-министр||Адема
|-
|18 марта 2002 — 9 июня 2002||Модибо Кейта, премьер-министр||беспартийный
|-
|9 июня 2002 — 29 апреля 2004||Ахмед Мохаммед Аг Амани, премьер-министр||беспартийный
|-
|29 апреля 2004 — 28 сентября 2007||Усман Иссуфи Маига, премьер-министр||беспартийный
|-
|28 сентября 2007 — 3 апреля 2011||Модибо Сидибе, премьер-министр||беспартийный
|-
|3 апреля 2011 — 22 марта 2012||Сиссе Мариам Кайдама Сидибе, премьер-министр||беспартийный
|-
|17 апреля 2012 — 11 декабря 2012||Модибо Диарра, премьер-министр||беспартийный
|-
|11 декабря 2012 — 6 сентября 2013||Джанго Сиссоко, премьер-министр||беспартийный
|-
|6 сентября 2013 — 5 апреля 2014||Умар Ли, премьер-министр||беспартийный
|-
|5 апреля 2014 — 9 января 2015||Муса Мара, премьер-министр||Партия перемен
|-
|9 января 2015 — 10 апреля 2017 ||Модибо Кейта, премьер-министр||беспартийный
|-
|10 апреля 2017 — 31 декабря 2017 ||Абдулае Идрисса Майга, премьер-министр||Объединение за Мали
|-
|31 декабря 2017 — 23 апреля 2019 ||Сумейлу Бубэйе Майга, премьер-министр||Альянс солидарности в Мали
|-
|23 апреля 2019 — 19 августа 2020 ||Бубу Сиссе, премьер-министр||беспартийный
|-
|19 августа — 27 сентября 2020
|Малик Диау, первый вице-председатель
|Национальный комитет спасения народа
|-
|27 сентября 2020 — 26 мая 2021
|Моктар Уан, временный премьер-министр
|беспартийный
|-
|6 июня 2021 — наст. время
|Шогель Кокалла Маига, временный премьер-министр
|Патриотическое движение за обновление
|}

Ссылки 
 Официальный портал правительства Мали

Политики Мали
Мали